ryzyko – w znaczeniu podejmowania decyzji, nauk społecznych i inżynieryjnych
 Ryzyko – gra planszowa
 Ryzyko – film z 2000 roku
 Ryzyko – film z 2010 roku
 Ryzyko – polski teleturniej 
 Ryzyko – trzyczęściowy komiks (Ryzyko 1, Ryzyko 2, Ryzyko 3)  o przygodach Kapitana Żbika

Zobacz też